Никола́й По́лозов: Полозов, Николай Георгиевич (род. 1951) — советский легкоатлет.
 Полозов, Николай Никифорович (1923—1994) — советский партийный и профсоюзный деятель.